Fierz ist der Familienname folgender Personen: 

 Dorothée Fierz (* 1947), Schweizer Politikerin (FDP)
 Fritz Meyer-Fierz (1847–1917), Schweizer Unternehmer, Mäzen und Kunstsammler
 Hans Eduard Fierz (Hans Eduard Fierz-David; 1882–1953), Schweizer Chemiker
 Henri Fierz (1897–1972), Schweizer Flugzeugkonstrukteur und Unternehmer
 Johann Heinrich Fierz (1813–1877), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Lukas Fierz (* 1941), Schweizer Arzt und Politiker (Grüne)
 Maria Fierz (1878–1956), Schweizer Fachfrau der Sozialarbeit
 Markus Fierz (1912–2006), Schweizer theoretischer Physiker
 Olga Fierz (1900–1990), Schweizer Erzieherin und Übersetzerin

Fierz steht für:

 (48782) Fierz, Asteroid des Hauptgürtels